«Охо́тники на тро́ллей» (англ. Trollhunters) — книга мексиканского писателя Гильермо дель Торо написанная совместно с американским писателем Дэниэлом Краусом. Опубликована в 2015 году. 

Произведение знакомит нас с маленьким городком Сан-Бернандино, штат Калифорния, где начали исчезать дети. Среди прочих, пропадает и тринадцатилетний подросток Джек Стерджес, навсегда посеяв ужас в душе своего брата Джима.

Спустя сорок пять лет, сын Джима, Джим младший, должен не только справляться с типичными подростковыми проблемами, но и с паранойей отца, который превратил их дом в крепость, чтобы защитить свою семью, в случае если существо, которое похитило Джека вернется. Но странное создание все-таки проникает в комнату Джима и похищает его, но не для того чтобы съесть, а рассказать о предназначении Джима, которое перевернет жизнь застенчивого юноши и превратит его в охотника на троллей.

Экранизация

Мультсериал

Примечания

Источники 

 Торо, Гильермо дель и Краус, Дэниэл. — Охотники на троллей - Москва: Издательство АСТ, 2016. - 352 с. — ISBN 978-5-17-094151-3
 Электронная версия книги 

Литературные произведения по алфавиту
Книги 2015 года
Фэнтезийные романы
Фэнтези
Героика
Фантастика
Ужасы
Мистика